Kandaourov ou Kandaurov est un nom de famille russe notamment porté par les personnalités suivantes :

 Alexandre Kandaourov (né en 1956), joueur de dames russe et soviétique ;  
 Anton  Kandaourov (1863-1930), peintre et illustrateur russe ;
 Constantin Kandaourov (1865-1930), peintre et décorateur de théâtre russe ; 
 Dmitry Dmitrievich Kandaourov (mort en 1906), chef de la police de Penza ;  
 Ivan Kandaourov (1912-1991), ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale ;  
 Leonid Kandaourov (1877-1962), physicien et astronome russe et soviétique ;  
 Leonti Kandaourov (1880-1936), diplomate russe en France, franc-maçon bien connu ;  
 Nikolaï Kandaourov (né en 1926), entraîneur d'athlétisme soviétique ;  
 Piotr Kandaourov (1913-1943), Héros de l'Union soviétique ;  
 Sergueï Kandaourov (né en 1972), footballeur ukrainien.    

Kandaourova
 Gerta Kandaourova (1929-2013), physicienne soviétique et russe.

Homonymie de patronyme slave